CX, Cx eller cx kan syfta på:

 CX – ticker symbol, kortnamnet för CombinedX, en svensk börsnoterad it-koncern.
 CX – talet 110 med romerska siffror, se 110 (tal)
 Citroën CX – en bilmodell
 Honda CX – en motorcykelmodelle
 .cx – nationell toppdomän för Julön
 Substitut för Ĉ i Esperanto